Æthelbald wessexi király
 Æthelbald merciai király